«Сестра Земли» — фантастический роман Георгия Мартынова 1959 года из трилогии «Звездоплаватели».
 «Сестра Земли» ( — «Планета-сестра») — фантастическая повесть Пола Андерсона 1959 года.